Bon chic bon genre, abrégé en BCBG, est une expression française désignant un style comportemental et vestimentaire. Il a été notamment repris dans les noms suivants :
 BCBGMAXAZRIA, une marque créée par Max Azria. 
 Bécébégé, le titre français d'une série télévisée américaine. 
 Bon Chic... Bon Genre !, un album du groupe Marcel et son orchestre sorti en 2009. 
 Wenge BCBG Les Anges Adorables, un groupe de musique congolais.
Abréviation
Sigle de 4 caractères